Montalto delle Marche —  comuna italiana de Marcas
 Montalto di Castro —  comuna italiana do Lácio
 Montalto Uffugo —  comuna italiana da Calábria
 Montalto Pavese —  comuna italiana da Lombardia
 Montalto Dora —  comuna italiana do Piemonte
 Montalto Ligure —  comuna italiana da Ligúria

Ver também
 

Desambiguações de topônimos